Clarín hace referencia a varios artículos:

Música

 Clarín (instrumento musical), similar a la trompeta.

Medios de comunicación

 Grupo Clarín, multimedios argentino.
 CX 58 Radio Clarín, emisora radial montevideana, especializada en tango
 Clarín: Revista literaria fundada en 1996.
 Clarín, diario de Buenos Aires, Argentina, perteneciente al Grupo Clarín.
 Clarín (Chile), periódico chileno desaparecido, publicado entre 1954 y 1973.

Además

 Leopoldo Alas, Clarín, escritor español;
 Nombre común de la planta ''Vicia sativa;
 Clarín de Misamis municipio filipino en la provincia de Misamis Occidental;
 En algunos países así se llama a la tela que se usa para crear polleras